Zadok bezeichnet:

 Zadok (Priester), eine biblische Gestalt, Priester zur Zeit der Könige David und Salomo
 Zadok (Vorname), einen männlichen Vornamen, den mehrere weitere biblische Gestalten trugen
 Zadok (Tannait), einen Rabbi, Tannait der 1. Generation
 Zadok the Priest, eine der Krönungshymnen von Georg Friedrich Händel, siehe Coronation Anthems

Zadok ist der Familienname folgender Personen:
 Chaim Josef Zadok (1913–2002), israelischer Politiker und Minister
 Rachel Zadok (* 1972), südafrikanische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Zadoc, Sadduk